Cerro de Azufre peut désigner :
 le Lastarria, aussi appelé Cerro de Azufre, un volcan d'Argentine et du Chili ;
 le Copiapó, aussi appelé Cerro de Azufre, un volcan du Chili.

Voir aussi